Centaur kan syfta på

 Centaur – mytologiska varelser med en hästs kropp, men med en människas överkropp, se kentaurer
 Centaur (asteroider) – en klass av isiga planetoider
 A27L Centaur – en brittisk stridsvagn, se Cromwell (stridsvagn)
 Concept Centaur GT – en byggsatsbil som först byggdes av Concept Cars Ltd 1973
 Centaur-klass – en brittisk hangarfartygsklass
 Centaur (raket) – det översta raketsteget i en flerstegsraket 
 Centaur (typsnitt) – ofta använd Jenson-antikva från Monotype, ursprunglig design av Bruce Rogers och senare bearbetad av Frederic Warde.